Dream World (Thailand), een amusementspark in Bangkok, Thailand
 Dreamworld (Australië), een amusementspark in Queensland, Australië
 Dreamworld (band), Zweedse eurodance-groep
 Dreamworld (Patricia Paay) (1983), een muziekalbum van Patricia Paay
 Dreamworld (2012), een korte Amerikaanse film